Vesna může znamenat:
 vesna – zastarale a básnicky jaro
 Vesna – slovanská bohyně mládí, života a jara
 Vesna (almanach) – český národně obrozenecký almanach pro květoucí svět z let 1837-1839 
 Vesna (časopis) – český časopis pro umění a literaturu
 Vesna (hudební skupina) – česká hudební skupina
 Vesna (jméno) – jméno slovanského původu
 Vesna (odrůda jablek) – odrůda jablek
 Vesna (odrůda révy vinné) – odrůda vinné révy
 Vesna (Rusko) – ruské mládežnické demokratické hnutí 
 Vesna (spolek) – český spolek
 Vila Vesna – modernistická vila na chorvatském ostrově Lopud

Externí odkazy